Blunier ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Blunier (* 1974), Schweizer Politiker (EVP)
 Stefan Blunier (* 1964), Schweizer Dirigent und Pianist